Александр Боровский:
 Боровский, Александр Александрович (1877—1939) — русский генерал.
 Боровский, Александр Васильевич (1896—1972) — государственный служащий, управленец, общественный и хозяйственный деятель. 
 Боровский, Александр Давидович (род. 1952) — советский и российский искусствовед.
 Боровский, Александр Давидович (род. 1960) — советский и российский театральный художник, сценограф. Заслуженный художник РФ, Лауреат Государственной премии РФ. Сын Д. Л. Боровского.
 Боровский, Александр Кириллович (1889—1968) — пианист.